Литчфилд () — топоним:

 Литчфилд — округ, расположенный в северо-западной части штата Коннектикут, США.
 Литчфилд — город в одноимённом округе, штат Коннектикут, США.
 Литчфилд — город в округе Микер, штат Миннесота, США.
 Литчфилд — тауншип в округе Микер, штат Миннесота, США.

См. также 
 Личфилд